Кук, Джордж:
 Кук, Джордж (1768—1837) — английский генерал.
 Кук, Джордж Крэм (1873—1924) — американский литератор.
 Кук, Джордж Уильям (1916—1992) — английский агрохимик.
 Кук, Джордж Фредерик (1756—1812) — английский актёр.
 Кук, Джордж Эдвин (1883—1969) — американский футболист.